Bonnetiaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Bonnetiaceae ingår i ordningen malpigiaordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bonnetiaceae 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Bonnetiaceae